Arenosetella är ett släkte av kräftdjur. Arenosetella ingår i familjen Ectinosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Arenosetella